Air Marshall Islands — национальная авиакомпания Маршалловых Островов.

Air Marshall Islands была основана в 1980 году, под названием «Airline of the Marshall Islands», но в 1989 году была переименована в «Air Marshall Islands».
Авиакомпания выполняет внутренние перелёты между островами, а также рейсы на соседние острова.

Направления 
Авиакомпания выполняет рейсы по более, чем 20 направлениям внутри, и за пределами страны.

«Air Marshall Islands» имеет базу в Маджуро, и дополнительную базу в Кваджалейне.

Флот 
Флот «Air Marshall Islands» состоит из трёх самолётов.

Примечания 

Транспорт на Маршалловых Островах